Grimmelsberg ist der Name von 
 Grimmelsberg (Kletkamp), einen Ortsteil von Kletkamp, Schleswig-Holstein
 Grimmelsberg (Radevormwald), einen Ortsteil von Radevormwald, Nordrhein-Westfalen
 Grimmelsberg (Tarbek), ein Berg bei Tarbek in Schleswig-Holstein.